Jan Šafránek ist der Name folgender Personen:

* Jan Šafránek (Historiker) (1852–1924), böhmisch-tschechischer Historiker und Lehrer 
 Jan Šafránek (Maler) (* 1948), tschechischer Maler und Zeichner